Argenton bezeichnet:
 Argenton (Thouet), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Thouet
 Abtei Argenton, ein Kloster in Gembloux (Belgien)

 mehrere Gemeinden in Frankreich:
 Argenton (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Argenton-les-Vallées im Département Deux-Sèvres
 Argenton-l’Église im Département Deux-Sèvres
 Argenton-Notre-Dame im Département Mayenne
 Argenton-sur-Creuse im Département Indre

 Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Argenton-sur-Creuse im Département Indre

Argenton ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Argenton (* 1937), italienischer Vielseitigkeitsreiter
 Anésio Argenton (* 1931), brasilianischer Radrennfahrer
 Marie Louise Madeleine Victoire d’Argenton († 1748), Mätresse des Herzogs Philipp II. von Orléans